Por Estrella del Sur o La Estrella del Sur puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

 Estrella del Sur (astronomía) o estrella polar, designa a la estrella más cercana al polo sur celeste de la Tierra.
 The Southern Star o La Estrella del Sur, un periódico bilingüe editado en Montevideo, virreinato del Río de la Plata entre mayo y julio de 1807.
 Cullinan o Estrella del Sur, diamante encontrado Cullinan, Sudáfrica en 1905, el mayor del que se tenga conocimiento.
 Estrella del sur, es una película uruguaya de 2002, coproducida por Francia, España y Argentina.
 Estrella del Sur es una película colombiana de 2013, dirigida por Gabriel González Rodríguez.
 Estrella del Sur, cerveza andaluza propiedad de la cervecera Damm.